Plusieurs membres de la famille royale de Grèce ont porté le prénom de Georges :
 Georges  (1845-1913), roi des Hellènes (1863-1913) ;
 Georges de Grèce (1869-1957), prince de Grèce et haut-commissaire de la Crète autonome (1898-1906). Fils du précédent ;
 Georges II (1890-1947), roi des Hellènes (1922-1923 ; 1935-1944 et 1946-1947). Neveu du précédent.

Homonymie dynastique